Lignières (België), een gehucht in Roy, deelgemeente van de Belgische gemeente Marche-en-Famenne
Lignières (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Neuchâtel

Lignières (Aube)
Lignières (Cher), met Château de Lignières, in het gelijknamige Kanton Lignières
Lignières (Loir-et-Cher)
Lignières (Somme)
ook:
Lignières-Châtelain, Somme
Lignières-de-Touraine, Indre-et-Loire
Lignières-en-Vimeu, Somme
Lignières-la-Carelle, Sarthe
Lignières-Orgères, Mayenne
Lignières-Ambleville, Charente
Lignières-sur-Aire, Meuse